Лос Којотиљос има више значења:

 Лос Којотиљос (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Којотиљос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику